Perico – comune dell'Argentina
 Perico – comune di Cuba
 Eugenio Perico (n. 1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gabriele Perico (n. 1984) – calciatore italiano
 Renato Perico (1895-1944) – militare italiano
 Perico, soprannome di Pedro José Pinazo Arias (n. 1985) – calciatore spagnolo